UP poate fi:

 Ucraina, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Uttar Pradesh, stat în India, codul ISO 3166-2:IN
 „up” în engleză înseamnă „sus”

Legături externe 
 
  „UP” la acronymfinder.com